Riso - uma forma de expressão facial.
 Sorriso - município brasileiro localizado no estado do Mato Grosso
 Sorriso Esporte Clube

Veja também 
 Soriso - comuna italiana do Piemonte

Desambiguação
Desambiguações de topônimos